Florian Chauche (1984-), homme politique français ;
 François Chauche (1951-), pilote de rallyes français.